Palmekommissionen kan avse:

Nedrustnings- och säkerhetsfrågor
 Palmekommissionen (nedrustning) – en grupp av politiker från öst och väst som diskuterade nedrustning
Palmekommissionen – inofficiellt namn på Den oberoende kommissionen för nedrustnings- och säkerhetsfrågor som Olof Palme startade 1980 och som lämnade sin slutrapport 1982, se Palmekommissionen (1980-1982)

Mordet
Palmekommissionen – inofficiellt namn på den statliga granskningen av utredningen om mordet på Olof Palme, med ordförande som Ragnar Edenman, se Palmekommissionen (1987)
Palmekommissionen – namn på den statliga granskningskommission med Sigvard Marjasin som ordförande som utsågs 1994, senare med Lars Eric Ericsson som ordförande, se Granskningskommissionen

Olof Palme